Naniwa bezeichnet:

 den früheren Namen von Osaka
 (3607) Naniwa, nach dem früheren Namen benannter Asteroid
 Naniwa-ku (Osaka), einen Stadtbezirk davon
 Naniwa (Schiff), Geschützter Kreuzer der Kaiserlich Japanischen Marine
 Naniwa Schleifsteine, Schleifsteine der Firma Naniwa.